Ausztria
 Lajtakörtvélyes (ném. Pama), település Burgenlandban (egykor Moson vm.)
 Ókörtvélyes (ném. Eltendorf), település Burgenlandban a Gyanafalvi járásban
 Újkörtvélyes (ném. Zahling), település Burgenlandban a Gyanafalvi járásban
 Magyarország
 Körtvélyes a Vértes egyik 482 méteres csúcsa
 Körtvélyes, Komló egyik városrésze
 Felsőkörtvélyes, Sárszentágota külterületi lakott helye Fejér megyében Sárbogárd mellett
 Körtvélyespuszta, Tatabánya, korábban Bánhida része, a Vértesben található
 Körtvélyespuszta, mai nevén Körtvélyes a Visegrádi-hegység egyik területe Dömös határában
 Körtvélyes-határrész, Körösladány határa a Körös-kultúra régészeti lelőhelye
 Románia
 Körtvélyes, Szatmárnémeti egyik városrésze, régebben hívták így
 Bethlenkörtvélyes, település Beszterce-Naszód megyében, Zágra községhez tartozik
 Déskörtvélyes, település, Kolozs megyében, Révkolostor községhez tartozik
 Érkörtvélyes (rom. Curtuișeni), település Bihar megyében
 Kiskörtvélyes (rom. Curtuiușu Mic), település Máramaros megyében, Kápolnokmonostor községhez tartozik
 Nagykörtvélyes (rom. Curtuiușu Mare), település Máramaros megyében
 Révkörtvélyes (rom. Perii Vadului), település Szilágy megyében, Nagyilonda községhez tartozik
 Szlovákia
 Körtvélyes, község a Rozsnyói járásban
 Körtvélyes Rad község része a Tőketerebesi járásban
 Alsókörtvélyes (szk. Nižný Hrušov), település az Eperjesi kerület Varannói járásában
 Felsőkörtvélyes (szk. Vyšný Hrušov), település az Eperjesi kerület Homonnai járásában
 Nyitrakörtvélyes (szk. Hrušovany), település Nyitrai kerület Nagytapolcsányi járásában
 Szepeskörtvélyes (szk. Spišský Hrušov), település a Kassai kerület Iglói járásában
 Ukrajna
 Szentmihálykörtvélyes (ukr. Грушеве), település Kárpátalján a Técsői járásban